Estrella de Gamma Aquilae
 Reda (carruatge), carruatge romà
 Reda (Polònia), ciutat polonesa